Oktet har flere betydninger:

Oktet (musik) – et musikensemble med 8 deltagere.

Oktet (dataenhed) – en dataenhed med 8 bit. Betegnelsen "byte" bruges ofte som synonym.